Partei (von ,  ‚Teil‘, ‚Richtung‘, ‚Rolle‘, insbesondere  ‚Partei‘) steht für:
 Politische Partei, in der Politik
 speziell die SED, welche in Ostdeutschland oft nur die Partei genannt wird
speziell auch die satirische Partei Die PARTEI
 Vertragspartei, im Rechtswesen Bezeichnung für die natürlichen oder für die juristischen Personen, die einen Vertrag miteinander geschlossen haben
 Partei (Recht), eine besondere Rechtsposition in einem Rechtsverfahren
 Partei kraft Amtes, Person im Zivilprozess, die fremde Rechte wahrnimmt 
 Kriegspartei, eine Seite in einer militärischen Auseinandersetzung
 Spielpartei, eine Seite im Sportspiel in Unterscheidung von einer Mannschaft
 Die Mitglieder einer Verhandlung

Siehe auch:

 Parthey